Morten Heiberg kan henvise til flere personer:

 Morten Heiberg (historiker) - en dansk historiker
 Morten Heiberg (kok) - en dansk kok